António Oliveira peut désigner :

 António Oliveira (1952-), joueur et entraîneur de football portugais ;
 António Oliveira (1958-), joueur de football portugais.

Le nom est également porté par :
 António de Oliveira Salazar (1889-1970), économiste, homme politique et dictateur portugais ;
 António José Conceição Oliveira (1946-), dit Toni, joueur et entraîneur de football portugais ;
 António Manuel de Oliveira Guterres (1949-), homme d'État portugais ;
 António Conceição da Silva Oliveira (1961-), dit Toni Conceição, joueur et entraîneur de football portugais.